Gestapokeller steht für:

 Hausgefängnis in Berlin im Keller der Gestapo-Zentrale, Prinz-Albrecht-Straße 8, siehe Niederkirchnerstraße #Nr. 7a und 8 
 Gestapo-Keller (Brüssel), Louizalaan 453 und 347 (Denkmalschutz) 
 Hörder Gestapokeller, von der Gestapo genutzte Räume einer Polizeiwache in Hörde, Dortmund
 Foltergefängnis in Mainz im Innenhof der Gestapo-Zentrale, Kaiserstraße 31, siehe Kaiserstraße (Mainz) #Denkmalschutz 
 Gestapokeller in Osnabrück, von der Geheimen Staatspolizei genutzt, siehe Schloss Osnabrück #Gestapokeller